"Arhipelag" je videoigra iz ranih 1990-ih.

Videoigre